Mit der Bezeichnung Japanischer Wolf können die folgenden zwei mittlerweile ausgestorbenen Unterarten des Wolfes gemeint sein:
 Hokkaidō-Wolf (Canis lupus hattai), gelegentlich auch Ezo-Wolf genannt
 Honshū-Wolf (Canis lupus hodophilax); eine Wolfsart, bei der sich die Kennzeichen für eine Inselverzwergung feststellen lassen.